Sabella spallanzanii, verme marino caratterizzato da branchie filiformi disposte a spirale
Nebulosa Spirografo
Spirograph, strumento che produce un tipo di curve chiamate ipotrocoidi ed epicicloidi
Ipotrocoide
Spirographa, un genere di funghi appartenente all'ordine Helotiales